

Sigle 
 Temporary Autonomous Zone

Codici 
 TAZ  – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Daşoguz (Turkmenistan)
 taz  – codice ISO 639-3 della lingua tocho
 TAZ  – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Taza (Marocco)
 TAZ  – gene umano locato sul cromosoma Xq28, che produce la tafazzina

Musica 
 Taz  – rapper britannico
 Taz  – gruppo musicale di glam metal
 Taz  – batterista dei Burden Brothers
 T.A.Z. (Temporary Autonomous Zone)  – canzone dei Klasse Kriminale del 2002

Altro 
 Taz  – fiume della Siberia occidentale
 Taz  – personaggio dei cartoni animati Looney Tunes
 Taz  – videogioco del 1983
 Taz  – pseudonimo del wrestler professionista Peter Senerchia
 Taz  – abbreviazione di Die Tageszeitung, quotidiano tedesco